Чемпионат Турции по баскетболу среди женщин — турнир среди турецких баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1980 году, чемпионками которого стала команда Ближневосточного технического университета из Анкары.

В 2015 года название лиги было изменено с Турецкой женской баскетбольной лиги () на женскую баскетбольную суперлигу ().

Лидерам турнира баскетбольных женских команд в Турции является клубы из Стамбула «Фенербахче»— 15 титулов и «Галатасарай»— 13 титулов.

Второй уровень в системе турецкой лиги женского баскетбола — Турецкая женская баскетбольная лига (TKBL).

Чемпионы

Достижения клубов 

 * — команда Ближневосточного технического университета
 ** — спортивный клуб Стамбульского университета

См. также 
 Чемпионат Турции по баскетболу

Ссылки 
  Оф. сайт лиги TKBL

Чемпионат Турции по баскетболу